Guido von Lusignan ist der Name folgender Personen:

 Guido von Lusignan (vor 1153, † avril 1194), König von Jerusalem und Zypern
 Guido von Lusignan († 1281), Herr von Couhé und Cognac, siehe Guy de Lusignan
 Guido von Lusignan († 1302/1303), Konstabler von Zypern, Herr von Beirut, siehe Guido von Zypern
 Guido I. von Lusignan (um 1265–1308), Herr von Lusignan, Graf von La Marche und Angoulême
 Guido von Lusignan († 1343), Konstabler von Zypern, Titularfürst von Galiläa
 Guido von Lusignan (um 1300–1344), König von Kleinarmenien, siehe Konstantin IV. (Armenien)